Liste d'immortels de Highlander.

A 
Enver Al-Ghazir
Apparition dans le roman Scimitar
Âgé de près de 350 ans. Condamné à mort, il est guillotiné en 1916 en Algérie française.

Amanda (Highlander) (interprétée par Elizabeth Gracen)
Apparition dans la série Highlander, puis personnage principal de la série L'Immortelle
Environ 1180 ans, devenue immortelle en 850.

Amber Lynn (Highlander)
Apparition dans le roman Scotland the Brave
Tuée par Lauren en 1853, à 20 ans.
Repoussée par les siens en Angleterre, qui la prennent pour une sorcière après sa première mort en 1853, elle est prise en charge par Duncan MacLeod qui l'emmène aux États-Unis pour lui trouver un mentor : Amanda.
Leur bateau est abordé par un navire pirate commandé par Khordas et Lauren lors de leur traversée. Pendant le duel entre Duncan et Khordas, Amber Lynn est tuée par Lauren.

Graham Ashey
 Apparition dans la série Highlander
 Âge : au moins 2500 ans
 En 750 , il a été le maître d'armes de Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez. En 1657, alors qu'il est devenu le maître d'escrime de Duncan MacLeod, il est décapité par Haresh Clay, malgré ses supplications. Haresh Clay défie ensuite Duncan mais ce dernier préfère se réfugier dans un lieu saint par manque d'expérience.

B 
Andrew Ballin
 Apparition dans la série Highlander

Quentin Barnes (interprété par )
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un immortel qui a un dédoublement de personnalité. Mickael Moore.

Barthelomey
 Apparition dans la série Highlander
 Interprète : Steven O'Shea
 Naissance : 
 Barthelomey est le pire ennemi de Katherine. Ils sont les deux seuls immortels que Duncan ne connait pas, car il n'apparait pas dans l'épisode. En 1270 en Angleterre, Barthelomey fait brûler tout un village, car Kate en avait assez que les siens soient condamnés à la famine. Pendant plus de 700 ans, Kate le traque sur toute la planète. Elle le retrouve en 1998 alors qu'il détourne des fonds destinés à une association humanitaire. Elle le décapite enfin.

Basile
 Apparition dans la série L'Immortelle
 Il est le receleur d'Amanda, il se tient à l'écart des combats.

Talia Bauer
 Apparition dans la série L'Immortelle
 Elle a sauvé Amanda pendant la Révolution française.

Everett Bellion
 Apparition dans la série Highlander
 Colonel de l'armée française à la retraite, il essaie de tuer le fils d'un ami diplomate de Tessa Noël, car il a violé sa belle-fille.

Mikey Bellow (interprété par Pruitt Taylor Vince)
 Apparition dans la série Highlander
 Faible d’esprit fasciné par les trains, il provoque la mort de plusieurs personnes par accident malgré son manque de méchanceté. Meurt de façon spectaculaire en posant sa tête sur les rails, le train le décapite, et Richie obtient son quickening.

Zacharie Blaine (interprété par Jason Isaacs)
On ne le connait pas très bien, il fait son apparition dans l'épisode 18 de la saison 1, Double jeu, dans lequel il manipule Amanda pour avoir la tête de MacLeod. Cependant son plan se retourne contre lui et il est décapité par Amanda.

Bob
 Apparition dans le film Highlander: Endgame
 Il fait partie du groupe de Jacob Kell.

Pierre Bouchet (interprété par Louis Bertignac)
 Apparition dans le film Highlander 3
 Ami de Connor MacLeod pendant la Révolution française, il prendra sa place sur la guillotine après que celui-ci a été condamné à mort.

Michel de Bourgogne (interprété par Franck Dubosc)
 Apparition dans la série Highlander
 Cet immortel a défié Duncan MacLeod en 1670 dans la foret écossaise alors que celui-ci apprend les échecs au futur chef du clan MacLeod.

Keith Boyer
 Mentionné dans la série Highlander
 Jeune immortel, il est mentionné lors d'une réunion de guetteurs. Mesurant à peine 1,60 m et de constitution faible, il a cependant décapité 6 immortels en 8 ans d'activité, à la plus grande surprise des guetteurs.

Charles Browing
 Apparition dans la série Highlander
 Interprète Godfrey James.
 Origine : Europe. Âge : inconnu.
 Charles Browing est un bucheron qui sauve Duncan MacLeod en 1730 d'un groupe de mortels qui voulait lui couper la tête pour braconnage. Ensemble, ils vont festoyer, Charles le saoule pour pouvoir le décapiter et profiter de son Quickening mais Duncan gagne le combat.

Sean Burns
 Apparition dans la série Highlander.
 Interprète Michael J. Jackson.
 Origine : Angleterre. Âge : au moins 240 ans.
 Ami de Duncan MacLeod depuis la Première Guerre mondiale, il est psychiatre au Havre de nos jours et sera décapité en 1996 par Duncan MacLeod victime d’un quickening noir.

Byron (Highlander) (interprété par Jonathan Firth)
 Apparition dans la série Highlander
 Origine : Angleterre. Naissance : 1788.
 Le grand écrivain Lord Byron est également un immortel.
Il hérite du titre de Lord en 1792. En 1805, il étudie au Trinity College et Cambridge. Il publie son premier recueil de poèmes en 1807, il a un siège à la chambre des Lords en 1809. Il se marie en 1815, il divorce en 1816 et part s'exiler en Suisse où il rencontre Methos. Il a alors une aventure avec la femme de Hans Kershner. Ce dernier poursuit Methos et Bryon. Ce dernier fini par le tuer. Mary Shelley qui assiste au Quickening en tira Frankenstein.
En 1824, il vit en Grèce, quand il rencontre à nouveau son ami Methos. De nos jours, c’est une star du rock qui entraîne des jeunes dans la drogue et des jeux mortels. Duncan MacLeod le tuera en 1997.

C 
Cage (interprété par Richard Lynch)
 Apparition dans la série Highlander
 Des années de trahison et d’égoïsme de sa part lors de plusieurs guerres vont provoquer beaucoup de morts. Depuis, cet immortel a changé de vie. De nos jours, il se consacre aux autres et devient un leader religieux sous le nom de John Kirin. Duncan croit tout d'abord que Cage continue ses activités criminelles; mais en le défiant dans une impasse, Cage lui révèle une autre vérité: au Cambodge, en 1975, après avoir refusé d'exfiltrer des enfants menacés par les Khmer Rouges, préférant s'emparer de l'héroïne contenue dans une cache; et sans que Duncan ne l'ait jamais su; Cage est revenu sur place dans le but de le défier, c'est alors qu'il découvrit les vêtements ensanglantés des enfants, témoins du massacre qui venait d'avoir lieu.
 Cette découverte le bouleversa profondément et il décida de changer radicalement de vie, rejetant tout ce qu'il avait été.
 En pleurs et honteux, Kirin/Cage supplie Duncan de le juger, finalement, celui-ci ne peut se résoudre à le tuer, et il décide de l'épargner.
 Le lendemain, Kirin est "tué" par l'un de ses fidèles qui avait surpris la conversation dans l'impasse, et qui, sans vraiment comprendre le sens des propos, avait compris que Kirin cachait un secret honteux.
 Après la mort de cet homme, tué par la police, Kirin et Duncan discutent; Kirin se reprochant la mort de deux personnes à cause de sa soif de rédemption; Duncan et lui se disent au revoir, et Kirin disparaît pour une destination inconnue.

Alfred Cahill (interprété par Martin Kemp)
 Apparition dans la série Highlander
 Homme souffrant de troubles mentaux, il est poignardé par une prostituée qu'il venait d'agresser dans un bar, et finit par mourir de ses blessures sur le parvis d'une église. Revenant à la vie, ses désordres mentaux se manifestent d'autant plus que toute l'éducation stricte et extrêmement religieuse de son père lui revient, et Alfred se persuade que finalement, son père disait vrai.
 Voyant son immortalité comme un don de Dieu, et malgré les efforts de Duncan qu'il croit être l'ange Gabriel, Alfred va accomplir ce qu'il imagine être sa mission divine: laver les péchés de l'humanité, et ce en commençant par tuer les prostituées qui occupent Paris.
 Au fil de sa folie, Alfred finit par croire que Duncan est en réalité un messager venu pour tester sa foi, et conçoit le plan de le tuer.
 Sans aucune autre solution, Duncan décide d'en finir avec Alfred qui est incontrôlable; celui-ci attend Duncan au sous-sol d'une chapelle, vêtu d'une cotte de mailles et armé d'une hache, qui rappelle le croisé qu'il est persuadé d'être.
 Au cours du combat, Alfred tombe dans un puits, et alors qu'il remonte, Duncan le décapitera.

Benny Carbassa
 Apparition dans la série Highlander
 Immortel lâche et trouillard, il est prêt à toutes les trahisons pour éviter la souffrance et la mort.

Carl
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un ermite qui vit dans les montagnes du nord ouest pacifique, il apprend à Duncan à suivre une piste et celui-ci lui apprend à se battre.
 On apprendra dans le même épisode que Carl est mort des mains de Caleb, un autre immortel qui a pris possession du territoire.

Carlos (Highlander)
 Apparition dans Highlander: Endgame
 Il fait partie du groupe de Jacob Kell.

Damon Case (interprété par Simon Kunz)
 Apparition dans la série Highlander
 Immortel très mystique, les Règles du Jeu sont pour lui une sorte de religion. Il ne vit que pour tuer des immortels mais n’y prend aucun plaisir.

Caspian
 Apparition dans la série Highlander
 Membre des 4 Cavaliers de l’Apocalypse pendant l’âge du bronze, c’est un fou dangereux qui prend plaisir à tuer.

Cassandre (Highlander)
 Apparition dans la série Highlander
 Durant l’âge du bronze, elle est faite prisonnière par les 4 Cavaliers de l'Apocalypse : Kronos, Methos, Caspian et Silas. En 1606, elle est la sorcière de Donan Woods qui va sauver le jeune Duncan MacLeod. Pour elle, il est celui que décrit la Prophétie : celui qui sera le dernier des immortels.

Ceirdwyn
 Apparition dans la série Highlander
 Ancienne guerrière celte, elle cherche de nos jours à venger son mari mortel, tué par des voleurs.

Grace Chandler
 Apparition dans la série Highlander
 Une amie de Duncan, qui a toujours été médecin.

Michael Christian (interprété par Barry Pepper)
 Apparition dans la série Highlander
 Immortel à l'apparence androgyne, très séduisant, dont la guetteuse est tombée amoureuse. Bafouant toutes les règles de la confrérie, elle a pris contact avec celui-ci et lui indique ou et quand trouver les immortels les plus puissants afin de les affronter sans difficultés. Cet immortel qui n'a que 20 ans d'expérience prendra ainsi la tête de Mei Ling, une très ancienne et puissante immortelle alors qu'elle est désarmée.
 Tendant un piège à Duncan grâce à l'aide involontaire de Richie qui a dévoilé sa position à Joe Dawnson, Christian l'affronte, persuadé de sa victoire facile (Duncan ayant laissé son épée à Richie); finalement, Duncan parviendra à désarmer celui-ci et à le décapiter.

Danny Cimoli (interprété par Crispin Bonham Carter)
 Apparition dans la série Highlander
 Immortel de fraîche date, il se sert de ce don pour en faire une attraction « L’immortel Cimoli ». Malgré les efforts de Duncan MacLeod, il refuse d'apprendre et de suivre ses conseils. Il est facilement décapité par un immortel à Las Vegas.

Haresh Clay
 Apparition dans la série Highlander
 C'est l'immortel qui a tué Graham Ashey.

Warren Cochrane (interprété par Dougray Scott)
 Apparition dans la série Highlander
 Combattant pour l'indépendance de l'Écosse aux côtés de Duncan McLeod, il se retrouve amnésique de nos jours à la suite d'un choc psychologique causé par le meurtre accidentel de son compagnon d'armes.

Caleb Cole
 Apparition dans la série Highlander
 Immortel semblant souffrir de désordres mentaux sévères. Il dirige une bande criminelle constituée de lui-même, de son fils adoptif, et d'un troisième complice.
 Cette bande agit dans les montagnes et commet vols et assassinats dans la vallée; malheureusement, personne n'est en mesure de les suivre car Caleb connait parfaitement la montagne et réussit à disparaître.
 Alors que Tessa est partie seule afin de prendre des croquis d'un site sacré, Caleb et sa bande l'enlèvent, provoquant l'inquiétude de Duncan qui se lance finalement à leur poursuite.
 Après quelques jours de traque, Duncan retrouve Caleb et Tessa, et affronte l'immortel.
 Après un rude combat, Duncan parvient à décapiter Caleb et obtient son quickening sous les yeux de Tessa qui assiste ainsi pour la première et la dernière fois à cet événement.

David Cole
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un immortel qui va être poursuivi par la meute des chiens de Peter Kanis

Reagan Cole
 Apparition dans la série Highlander
 Chasseuse de prime depuis des siècles, elle empêche un attentat à la bombe de se produire.

Señor Octavio Consone (interprété par Anthony DeLongis)
 Apparition dans la série Highlander
 Gentilhomme espagnol dont McLeod a été l'élève à Madrid en 1851. Il épouse des jeunes femmes avant de les tuer. Il volera la promise de McLeod la même année. Cette dernière sera sa victime en 1853. De nos jours, c'est un riche châtelain qui n'a pas perdu ses penchants sadiques. McLeod parviendra à le tuer au prix d'un duel très serré.

Marcus Constantine
 Apparition dans la série Highlander
 Sa première rencontre avec Duncan dans un musée se passe assez mal. Cependant, lorsqu'ils se revoient, Marcus dévoile à Duncan son identité, et lui révèle les raisons qui motivaient sa poursuite de Néfertiri; il explique également qu'après des siècles de guerre et la chute de l'Empire Romain, il a décidé de devenir un conservateur de l'histoire.
 Refusant désormais de se battre, Marcus est devenu conservateur du musée d'histoire, est marié avec une mortelle et semble heureux.
 Malheureusement, Néfertiri, qui lui reproche de l'avoir trahi en suivant les ordres de César d'envahir l'Égypte, tue sa femme pour venger la mort de Cléopâtre.
 Après la mort de sa femme, Marcus rejettera l'idée de vengeance, et lorsque Néfertiri, ivre de vengeance, le défiera, il refusera le combat; que Duncan devra alors endosser.
Marcus Octavius

Personnage de
Highlander : soif de vengeance. Ayant eu le rôle de tyran toute sa vie, il meurt décapité en 2187 par Colin MacLeod.

Corda
 Apparition Highlander II
 C'est un immortel qui soufre comme son ami Reno de dérangement mental.

 Corman
 Apparition dans la série Highlander
 En 1996 il va forcer Carl Robinson (Highlander) à combattre sur le toit d'un stade de football américain. Robinson le tuera et le Quickening sera vu par de nombreux témoins.

Terrence Coventry
 Apparition dans la série Highlander
 Une de ses anciennes maîtresse va écrire un livre sur sa vie en le décrivant comme un rustre lâche et Duncan comme un chevalier.

Bernie Crimmins
 Apparition dans la série Highlander
 En 1720, il est le bourreau de la tour de Londres mais c'est aussi un receleur qui va vendre les plans de la tour à Duncan MacLeod et Hugh Fitzcairn.
En 1950, il est devenu noble en aidant une famille royale. L'année suivante, il avance  livres à Amanda contre des profits sur la vente de la pierre de Scone mais Amanda ne lui rendra pas son argent.

Howard Crowley
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un shérif d'une petite ville qui tuera Lucas Desiree un ami de Duncan, et fera accuser un ancien soldat de son crime. Ayant une emprise sur la population de la ville, le shérif tentera d'empêcher l'extradition du principal suspect vers la ville afin de l'interroger.
 Finalement, Duncan et lui se retrouvent devant la cabane de Lucas, après quelques minutes de combat, Duncan parviendra à prendre sa tête et à venger son ami.

Gabriela Maria Cuadra De Sevedra
 Apparition dans la série Highlander
 C'est une pré-immortelle que Duncan rencontre sur un bateau, elle sera tuée par Khordas.

William Everett Culbraith (interprété par Robert Wisden)
 Apparition dans la série Highlander
 Il commande un camp de l'armée sudiste pendant la guerre de Sécession où Duncan est emprisonné jusqu'à la fin de la guerre.

Brian Cullen (interprété par John Pyper Ferguson)
 Apparition dans la série Highlander
 Considéré comme l'un des meilleurs combattants à l’épée par de nombreux mortels et immortels, il sombre dans la paranoïa à la peur de perdre un combat et se réfugie peu à peu dans la drogue.

D 
Ernest Daimler (interprété par Andrew Woodall)
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un immortel au service de l'armée nazie pendant la seconde guerre mondiale.

Darius (Highlander) (interprété par Werner Stocker)
 (Ne pas confondre avec le personnage historique Darius , roi des Perses.)
 Apparition dans la série Highlander
 Grand ami de Duncan MacLeod et prêtre catholique à Paris, il sera décapité par des guetteurs renégats sous l'égide de James Horton. Il avait 1955 ans au moment de sa mort.

Anne Elisabeth Deane (dite aussi Annie Delvin)
 Apparition dans la série Highlander
 Irlandaise membre de l’IRA depuis 100 ans, elle lutte pour son pays contre les Anglais. Battue par Richie Ryan pour son premier combat, il l'épargne pourtant.

Katya De Greenhill
 Apparition dans la série Highlander
 En 1362 elle est serveuse dans une taverne, William De Godfrey tombe amoureux d'elle mais son père refuse qu'il épouse car c'est une roturière, il la fait tuer ce qui révèle son immortalité.

Catherine Mary Delaney
 Apparition dans le film Highlander: Endgame
 Elle est pré-immortelle lorsqu’elle épouse Duncan MacLeod en 1715. Duncan la « tue » le soir de leurs noces pour lui révéler son immortalité. Elle lui en veut depuis ce jour.

Louis De Ranco
 Apparition dans la série l'Immortelle
 En 1565, il vole la dot de mariage d'une jeune fille noble mais Amanda lui reprend.

Lucas Desiree
 Apparition dans la série Highlander
 Général sudiste avec un grand sens de l’honneur, il aide Duncan MacLeod pendant la Guerre de Sécession.

Morgan d'Estaing
 Apparition dans la série Highlander
 Hériter adopté par une famille noble française, il sera déshérité. À sa mort, Xavier St Cloud le trouve dans la chapelle, et le forme. Il vole les bijouteries en utilisant un gaz empoisonné.

Angelina De Valicourt
 Apparition dans la série Highlander
 C'est une très belle femme immortelle qui utilise ses charmes pour parvenir à ses fins.

Robert De Valicourt
 Apparition dans la série Highlander
 Mari immortel de Angelina depuis leur mariage en 1696.

Claude Devereux
 Apparition dans la série Highlander
 Il cherche à se venger de Felicia Martin qui a tué sa famille.

Drakov (interprété par Peter Firth)
 Apparition dans la série Highlander
 Il passe un accord avec Duncan MacLeod en 1917 en Russie pour sauver une famille russe que le régime soviétique a condamnée.

John Durgan aka Armand Thorn (interprété par Brion James)
 Apparition dans la série Highlander
 Ancien trappeur analphabète, il est aujourd’hui un grand érudit qui a soif de connaissance. Il a fondé sa fortune sur des objets volés, en commençant par la croix de Saint-Antoine (croix en or massif ornées de divers pierres, rapportée du Vatican par un prêtre, qui se fera tuer par Durgan lors d'une demande de baptême. Cette croix n'a rien à voir avec la croix de saint-antoine). Il changera de nom juste après le vol de la croix, et se fera appeler Armand Thorn, disparaissant des chroniques des guetteurs. MacLeod le tuera grâce à l'aide d'Amanda.

E 
Haraonos-Emrys, le Saint-Homme Immortel
Mort en Gaule, en 410 , aux portes de Paris, par Le Grand-Général Goths Darius,
Haraonos-Emrys avait  ans. Considéré de son vivant comme un véritable saint, il est le seul exemple connu de quickening blanc, Darius changeant radicalement après avoir pris sa tête.

Enrique
 Apparition dans la série Highlander
 Il est un des jeunes immortels tué par Gabriel Larca, qui lui a fait croire que c'était un dieu.

Ermite (Highlander) (nom inconnu)
 Apparition dans la série Highlander
 En Écosse en 1625, il attend Duncan MacLeod, alors nouvel immortel, pour l’informer de sa destinée. Puis il force le Highlander à le décapiter, ce qui sera son premier Quickening.

F 
Hugh Fitzcairn (joué par Roger Daltrey)
 Apparition dans la série Highlander
 Anglais, c’est le meilleur ami de Duncan MacLeod durant des siècles.

Frère Paul
 Apparition dans la série Highlander
 Il a créé un monastère pour les immortels.

Iman Fasil
 Apparition dans le film Highlander
 Né en Syrie en 1145, première blessure mortelle en 1185 lors des Croisades. Il est décapité par Connor MacLeod le 6 février 1985 à New York, dans le parking souterrain du Madison Square Garden à New-York.

G 
Peter Gaicus
 Mentionné dans la série Highlander, apparition dans le CD-Rom "The watcher's chronicles".
 Immortel âgé de 2200 ans. Les guetteurs pensent qu'il a tué un immortel romain légendaire, Titus Marconus, mais Methos révèle à Joe qu'il a assisté au combat et que Marconus a perdu face à un immortel insignifiant, Marcus Aedilies et que son guetteur a modifié les faits pour la légende. De nos jours, il exerce la profession de chirurgien et est réputé être un, si ce n'est le meilleur, des plus forts immortels encore en vie.

Irena Galati
 Apparition dans la série Highlander
 Femme de Jacob, elle est tuée par le guetteur renégat James Horton.

Jacob Galati
 Apparition dans la série Highlander
 Après la mort de sa femme, fou de rage, il va déclarer la guerre à la société des Guetteurs.

Anthony Gallen (interprété par Roddy Piper)
 Apparition dans la série Highlander
 Tueur à gages, il sera décapité par Duncan MacLeod.

John Garrick (interprété par Garwin Sanford)
 Apparition dans la série Highlander
 Il en veut à Duncan MacLeod de l’avoir abandonné sur le bûcher en 1665. Il se venge aujourd’hui en lui envoyant des visions.

Gerard
 Apparition dans la série
 Il tue le fiancé mortel de Alexie Raven, aux environs de 1800, elle le tuera à son tour, devant Duncan.

Wilson Gerrie
 Apparition dans la série L'Immortelle
 Cet immortel tend un piège particulier à ses adversaires. Il leur fait croire qu’il a tué ses proches.

Gilgamesh (Highlander)
 Aucune apparition
 Ce roi légendaire a été le premier Immortel observé par les guetteurs. Il est donc à l’origine de la création de l’organisation.

Kristin Gilles
 Apparition dans la série Highlander
 Cette superbe femme est la propriétaire d’une agence de mannequins. Néanmoins, elle est possessive, jalouse et vénéneuse.

Walter Graham
 Apparition dans la série Highlander
 Sympathique acteur sans aucun talent, c’est un amoureux de l’art qui admire le talent chez les autres.

Grayson (Highlander) (interprété par James Horan)
 Apparition dans la série Highlander
 Ancien second de Darius, il le déteste depuis sa conversion à la prêtrise. Faute de pouvoir le combattre, il assassine ses anciens élèves.

Gregor
 Apparition dans la série Highlander
 Ancien médecin, il est désespéré de son impuissance à soigner une épidémie de Choléra au . Aujourd’hui, son désespoir est extrême et il n’a plus goût à la vie.

Herbert Gris
 Apparition dans la série Highlander
 Immortel cité dans la base de données que Methos a créé avec un autre guetteur que Antonio Kalas a tué pour le faire parler.

H 
Hamza El Kahir
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un musulman qui rachètera Duncan, qui été vendu comme esclave, il sera tué par Xavier St. Cloud en 1653 en Algérie.

Peter Hale
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un ami de Duncan qui a vécu dans le monastère du Frère Paul. En 1658 il quitte le monastère sans attendre son ami Duncan. Il a été tué par Antonio Kalas.

Julian Heller
 Apparition dans la série L'Immortelle
 Trafiquant d’organes, il va tuer l'ex-femme de Nick Wolf. Fou de rage, ce dernier le décapitera, et Amanda récupérera son Quickening.

Ingrid Henning
 Apparition dans la série Highlander
 Elle combat les nazis depuis la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, elle continue sa lutte, même si pour cela elle doit assassiner des néo-nazis.

Alec Hill (interprété par Kevin John Conway)
 Apparition dans la série Highlander
 Depuis plus d’un siècle, il veut venger sa femme, tuée par l’immortel Kragan.
 Il est tué par Richie Ryan, après une altercation alors qu'il se rendait chez Kragan.

Rebecca Horne
 Apparition dans la série Highlander
 Mentor d’Amanda, elle a donné à chacun de ses élèves un morceau d’un cristal. D’après la légende, ce cristal, une fois reformé, rend immortel l'humain qui le possède, et invincible l’immortel qui le possède.

Martin Hyde (interprété par Michael Siberry)
 Apparition dans la série Highlander
 Il se sert de jeunes immortels inexpérimentés pour retrouver leur mentor et les combattre.

J 
Jade
 Apparition dans la série L'Immortelle
 Elle a Amanda pour modèle et se trouve en permanence en compétition avec elle, notamment dans l’ « art » du cambriolage.

Claudia Jardine (interprétée par Rae Dawn Chong)
 Apparition dans la série Highlander
 Pianiste de talent, elle devient immortelle. Mais l’immortalité lui fait perdre ce talent.

K 

Lucas Kagan
 Apparition dans la série Highlander

Antonio Kalas (interprété par David Robb)
 Apparition dans la série Highlander
Kalas nait en 369  Duncan, encore jeune, et sans éducation, le rencontre dans le monastère fondé par Frère Paul. Ce monastère, cofondé par Paul et Kalas, se trouve sur un sol sacré, et est uniquement destiné à abriter tous les immortels qui le souhaitent, le temps qu'ils le désirent.
À l'intérieur de ce monastère, Duncan rencontrera Kalas, dont il admirera la voix, et Timon, qui lui apprendra à découvrir et à aimer l'œuvre de Shakespeare.
Le jour du départ de Timon du monastère, Duncan, troublé d'apprendre que Kalas est introuvable, sortira à son tour et découvrira la terrible vérité: Kalas tend une embuscade à chaque immortel qui quitte la sécurité de la terre sacrée et les abat l'un après l'autre.
Confrontant Kalas, Duncan lui fera avouer ses crimes, confession que Paul entendra, et profondément choqué, celui-ci chassera Kalas du monastère.
Avant de quitter les lieux, il jure à Duncan qu'il regrettera son geste.
Les deux hommes se retrouvent en 1921, alors que Duncan est à Paris et accompagne une amie chanteuse d'opéra. Kalas, sous le nom d'Antonio Néri, est devenu un chanteur d'opéra très connu grâce à son exceptionnel don pour le chant.
Après avoir courtisé l'amie mortelle de MacLéod, il tente de l'assassiner en l'étranglant, pour dit il, se venger de MacLéod.
Ce dernier arrive à temps et entame alors un combat contre Kalas, qui prend rapidement l'avantage; finalement, Duncan ne doit sa survie qu'à un morceau de verre tranchant dont il s'empare et tranche la gorge de Kalas, qui s'enfuit.
Sa première apparition dans la série se produit dans l'épisode "Le chant du bourreau"; la voix rauque et cassée, il arbore une large cicatrice sur le cou, résultat de cette blessure que MacLeod lui a infligé un jour.
Tendant un piège à Paul pour le faire quitter son monastère; Kalas le tue aisément et finit par affronter Duncan après avoir tenté de ruiner la carrière d'Anne pour l'atteindre; ce qui cause la mort apparente de Duncan aux yeux de celle-ci.
Surprenant son guetteur qui le suivait, Kalas le kidnappe et le torture; il apprendra ainsi du même coup l'existence de la confrérie des Guetteurs, et de leurs connaissances sur tous les Immortels.
Concevant un plan tirant parti de ces connaissances, Kalas parvient à retrouver la trace de Methos, un Immortel légendaire que la plupart d'entre eux considèrent comme un mythe; les Guetteurs eux-mêmes n'ayant jamais pu prouver formellement son existence.
Kalas veut s'emparer de la tête de Methos, car s'il y parvenait, il deviendrait sans nul doute le plus puissant de tous les Immortels.
L'objectif final d'Antonio Kalas est de tuer MacLéod et se venger de ce qu'il lui a fait subir.
Sur de nombreux aspects, le personnage d'Antonio Kalas est singulier dans la série Highlander; car contrairement à la plupart des intrigues impliquant des Immortels qui ne se déroulent que sur un épisode; le personnage de Kalas marquera toute la fin de la , et fera planer une menace constante sur MacLeod et son entourage.
Kalas ne se contente pas d'affronter Duncan directement, au contraire, il désire d'abord ruiner sa vie, en commençant par détruire la vie de son entourage.
Arrêté par la police à la suite du meurtre d'un Guetteur, Kalas se retrouve en prison et disparaît durant plusieurs épisodes.
Au début de l'avant-dernier épisode de la saison 3, Kalas parvient à s'évader grâce à Amanda qui avait planifié son évasion, afin de le tuer et de protéger MacLeod, finalement, il réussit à s'échapper.
Apprenant que la femme du Guetteur qu'il a assassiné a découvert un disque de données concernant toute la confrérie et les Immortels, Kalas se rend au siège du journal qu'elle avait contacté, la tue ainsi que le directeur, et s'empare du disque; puis, il fait du chantage à MacLeod : soit le tuer et toutes les informations concernant les Guetteurs et l'existence des Immortels seront révélées au monde, soit il se laisse tuer, et personne ne saura jamais rien.
Après de vaines tentatives menées par Dawson et ses collègues pour localiser Kalas, celui-ci donne rendez-vous à Duncan pour l'ultime confrontation au sommet de la Tour Eiffel.
Alors qu'Amanda, Methos et Joe attendent au pied de la tour, les deux ennemis jurés se battent avec rage; finalement, Duncan transperce Kalas, et finira par le décapiter.
Le quickening qui s'ensuit voit sa puissance catalysée par la Tour Eiffel, le plus grand paratonnerre du monde, le résultat sera la manifestation la plus impressionnante de quickening de la série, et dévaste le réseau électrique environnant, y compris l'ordinateur qui contenait le disque de données.
Le personnage d'Antonio Kalas peut être qualifié de nemesis de Duncan MacLéod ; bien plus âgé que lui, il est réputé être au moins aussi fort, voire plus. Sa haine et sa soif de vengeance envers MacLeod n'ont aucune limite, et contrairement à la plupart des autres Immortels ayant des comptes à régler avec le Highlander, Kalas fait preuve d'une très grande intelligence et ne néglige aucun détail.
La confrontation finale avec Kalas au sommet de la tour Eiffel ne pouvait être que grandiose, à l'image de l'inimité qui liait ces deux hommes depuis des siècles, et le quickening qui en résultera sera sans conteste le plus impressionnant visuellement de toute la série, marquant la fin d'une époque.
Kamir (Highlander)
 Apparition dans la série Highlander
 En 1764 c'est un ami de Duncan MacLeod, il fait partie de la secte Theug.

Kane (Highlander)
 Apparition dans la Highlander 3

Peter Kanis
 Apparition dans la série Highlander
 Il dresse des chiens pour affaiblir les autres immortels avant de les tuer.

Horvan Kant
 Apparition dans la série Highlander
 Il est tué par Kol T'ek, après cela il est victime d'un Quickening Noir.

Roland Kantos
 Apparition dans la série Highlander
 Il essaie de tuer Duncan en 1606 alors qu'il n'est encore qu'un enfant.

Kanwulf (Highlander) (interprété par Carsten Norgaard)
 Apparition dans la série Highlander
 Immortel d'origine Viking, il saccage l'Écosse en 1592 et tue le père de Duncan MacLeod. Ce dernier le tue mais ne le décapite pas et prend sa hache sacrée. De nos jours, Kanwulf recherche toujours sa hache.

Paul Karros (interprété par Miguel Fernandes)
 Apparition dans la série Highlander
 Il a participé à la rébellion d'esclave au temps de Spartacus.

Kassim (Highlander) (interprété par Ricco Ross)
 Apparition dans la série Highlander
 En 1460 il est le protecteur du seigneur Al De Neb à sa mort il lui promet de protéger toute sa famille jusqu'à sa mort.

Sunda Kastagir
 Apparition dans le film Highlander
 Éthiopien, c’est un ami de Connor MacLeod depuis 1605. Il est vaincu par Kurgan en 1985.

Katana
 Apparition dans le film Highlander II
 Ennemi de Connor MacLeod.

Katherine (Highlander)
 Apparition dans la série Highlander
 Elle a passé plus de 700 ans à rechercher l'immortel qui a fait tuer tous ceux qu'elle aimait.

Steven Keane (interprété par Chris Larkin)
 Apparition dans la série Highlander
 Un ami de l'immortel Sean Burns

Jin Ke
 Apparition dans le film Highlander: Endgame
 Un membre de l'organisation de Jacob Kell.

Jacob Kell
 Il apparait dans le film Highlander: Endgame où il est interprété par Bruce Payne.
 Il hait profondément Connor MacLeod depuis que celui-ci a tué son père adoptif (un prêtre qui avait condamné la mère de Connor sur le bûcher pour sorcellerie) durant l’Inquisition en 1555. C'est d'ailleurs Connor qui pour venger sa mère le tuera, ce qui aura pour conséquence de déclencher l'immortalité de Jacob Kell (alors jeune moine, à l'époque). En l’an 2000, il a plus de 600 Quickenings à son actif, et est devenu le plus puissant des immortels. Sa vengeance est toujours en marche. Il ne veut pas tuer Connor MacLeod mais le faire souffrir le plus possible, notamment en tuant tous ses proches. Dans cette optique, il n'hésite pas à violer toutes les règles du Jeu. Ainsi, il engage d'autres immortels pour se battre en duel contre un autre Immortel; il viole le Sanctuaire (alors que la règle veut que les duels se fassent un contre un, et qu'aucune terre sacrée ne doit être violée). À la fin, il tue ses acolytes, à l'exception de Kate MacLeod.

Johnnhy Kelly
 Apparition dans la série Highlander
 En 1929 il devient immortel, Duncan lui propose de devenir son maître mais il comprend très vite les avantages de sa nouvelle vie.

Kenneth (Highlander) (interprété par Myles Ferguson)
 Apparition dans la série Highlander
Âgé de 830 ans, c'est néanmoins un enfant. Il est découvert après sa première mort par Amanda qui devient son mentor. Durant des siècles, il se sert de son apparence enfantine pour attendrir des Immortels et les décapiter par surprise.

Michael Kent
 Apparition dans la série Highlander
 Un immortel qui persécute une descendante de Hideo Koto, à qui Duncan à juré de protéger la famille en 1778.

Morgan Kenworth
 Apparition dans la série Highlander
 Il s'en prend aux descendants de l'homme qui a tué son fils adoptif depuis 1890.

David Keogh (interprété par Cameron Bancroft)
 Apparition dans la série Highlander
 Un ami de Duncan.

Kern (Highlander) (interprété par Randall "Tex" Cobb)
 Apparition dans la série Highlander
 En 1872 c'est un éclaireur de l'armée confédérée qui participe au massacre d'une tribu indienne. Il croise la route de Duncan MacLeod qui vivait au sein de la tribu avec sa femme mortelle indienne et lui révèle avoir tué cette dernière. Duncan le tuera en 1994 avec sa lance indienne de l'époque.

Hans Kershner
 Apparition dans la série Highlander
 Sa femme a eu une aventure avec Byron.

Khabul Khan
 Apparition dans la Highlander 3
 Élève de Kane, il est emprisonné avec lui dans la caverne de Nakano pendant 345 ans.

Senghi Khan
 Apparition dans la Highlander 3
 Élève de Kane, il est emprisonné avec lui dans la caverne de Nakano pendant 345 ans.

Khordas (Highlander)
 Pas d'apparition
 Il se fait passer pour un dieu depuis des siècles, il est tué par Duncan en 1897.

Simon Killian (interprété par Sean Allan)
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un colonel de l'armée anglaise qui va ordonner en 1918 d'attaquer alors qu'il vient d'apprendre la fin de la guerre. À cause de Duncan Mc Leod il passera 70 ans dans les geôles militaires, il voudra se venger de celui-ci en lui faisant subir le même sort, mais Duncan, sauvé par Joe Dawson, réussira à s'échapper et à prendre la tête du Colonel Killian.

Terrence Kincaid
 Apparition dans la série Highlander
 Il est abandonné par Duncan sur une île déserte en 1778.

Tyler King
 Apparition dans la série Highlander
 Un immortel qui veut tuer l'immortel simple d'esprit Mickey Bellow.

Willie Kingsley
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un ami de Duncan, il escroque les gens en se faisant passer pour mort.

Paul Kinman (interprété par Peter Outerbridge)
 Apparition dans la série Highlander
 En 1712 il tuera un ami mortel de Duncan, il ne peut le venger car il a juré à la reine d'Angleterre de ne pas le combattre.

Kol T'ek (interprété par Byron Chief-Monn)
 Apparition dans la série Highlander
 Il est né au  dans la tribu Cahiokia dans le sud de l'Illinois. Kol T'ek était un "hayoka" : il était chargé de protéger son peuple des démons. Mais toute sa tribu va mourir de faim. Il va alors devenir l'"hayoka" du monde. Il soulage les bons immortels de leur haine et combat les autres. En 1872, il vit avec une tribu sioux dans le Nord-Ouest Pacifique. Il va rencontrer Duncan McLeod qui est devenu à moitié fou à force de traquer Kern. Il va alors le soulager et lui rendre sa sérénité. En 1958, il tue l'immortel Bryce Korland. Il se rend compte alors qu'il a atteint la limite du niveau de haine qu'il peut supporter. Il arrête alors pour protéger sa propre santé. En 1996, il est contraint de tuer l'immortel Horvan Kant afin de sauver la vie d'un magasinier. Il est victime d'un quickening noir et devient ce qu'il a toujours combattu : un être mauvais. Duncan McLeod, malgré l'amitié qui les lie, est obligé de le tuer. Il va alors lui aussi être victime d'un quickening noir.

André Korda
 Apparition dans la série l'Immortelle
 Un immortel que Amanda a rencontré en Chine en 1907, il deviendra son maître.

Bryce Korland
 Apparition dans la série Highlander
 Un immortel que Kol T'ek tuera, mais Duncan a un compte à régler avec lui.

Marcus Korolus (interprété par John Hertzler)
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un ami de Duncan MacLeod devenu fou après que la femme qu'il a aimée au  a trahi son secret, il fut brulé sur le bûché pour sorcellerie.

Gerard Kragan
 Apparition dans la série Highlander
 C'est l'immortel qui a tué la femme de Alec Hill un ami de Duncan MacLeod.

Kristov (Highlander)
 Apparition dans la série Highlander
 En 1750 il est le chef d'une bande de cosaques ; en 1995 il fait partie de la mafia russe et est décapité par Richie Ryan.

Kronos (Highlander) (interprété par Valentine Pelka)
 Apparition dans la série Highlander
Au temps du Far West, il se fait appeler Corren. Durant l'âge du bronze, il était un des 4 cavaliers de l'apocalypse.

Kurgan (interprété par Clancy Brown)
 Apparition dans le film Highlander
 Cet immortel était l'un des plus redoutables. Il a réussi à tuer le maître d'armes Ramirez le mentor de Connor MacLeod. C'est d'ailleurs par celui-ci que Kurgan perdit la tête en 1985 à New York.

Lyman Kurlow
 Apparition dans la série Highlander
 Il est le partenaire de crime de Peter Matlin.

Christoph Kuyler (interprété par Peter Howitt)
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un immortel alcoolique dépendant de l'absynthe, et aussi un assassin qui tue pour l'argent.
Il a tué 2497 mortels.

Kyra (jouée par Alice Evans)
 Apparition dans la série Highlander
 À la suite du meurtre de son mari mortel par un autre immortel, elle perd la mémoire. Elle la retrouve grâce à Duncan MacLeod et va pouvoir assouvir sa vengeance.

L 

Jean Philippe de La Faye III
 Apparition dans la série Highlander
 C'est un jeune immortel en 1795 qui sera tué par Damon Case

Gabriel Larca (interprété par Andrew Divoff)
 Apparition dans la série Highlander
 Depuis des siècles, il se fait passer pour un dieu chez des indiens d’Amérique du Sud. De nos jours, il se sert de jeunes immortels crédules. Le prenant pour Dieu, ils combattent à sa place.

Antoine Legris
 Apparition dans la série Highlander
 Il est tué par Xavier St. Cloud, c'était un ami de Duncan.

Luke
 Apparition dans la série Highlander
 Il est un des jeunes immortels tué par Gabriel Larca, il leur fait croire que c'est un dieux.

Luther (interprété par Emil Abossolo-Mbo)
 Apparition dans la série Highlander
 Il est mort pour la première fois aux alentours de 1680 sur un navire d'esclave, Rebecca Horne devient son mentor.
En 1994, il cherche à obtenir tous les fragments du cristal de mathusalem que Rebecca possède, et qu'elle a distribués à tous ses élèves.
Il permet à l'immortel qui la possède de devenir invincible, il a réussi à obtenir tous les fragments il ne lui manque que celui d'Amanda, mais Duncan MacLeod l'arrête avant qu'il ne l'obtienne.

M 

Matthew MacCormick
 Apparition dans la série Highlander
 Il est le mentor de l’esclave immortel Carl Robinson dans le sud des États-Unis en 1859. Celui-ci veut alors se venger de sa condition d’esclave. À la fin du , MacCormick est policier et veut savoir si Robinson est toujours animé par la vengeance.

Connor MacLeod
 Personnage principal des films Highlander, Highlander, le retour, Highlander 3, Highlander: Endgame et apparition dans la série Highlander. Joué par Christophe Lambert.
 Né en 1518 en Écosse dans les Highlands, mort en 2000 à 482 ans.

Duncan MacLeod
 Personnage principal de la série Highlander et du film Highlander: Endgame. Joué par Adrian Paul.
 Né en 1592 en Écosse dans les Highlands.

Kate MacLeod
Elle apparait dans le film Highlander: Endgame, elle est interprétée par Lisa Barbuscia, elle a le surnom de Faith.
Elle naît en 1680 en Irlande. En 1712, elle est attaquée par une bande de brigands. Elle est sauvée par Duncan MacLeod et Connor MacLeod. Ils découvrent que c'est une future immortelle, son immortalité ne peut lui être révélée que par une mort violente.
En 1715, Duncan tombe amoureux de Kate, il l'épouse et la tue la nuit lors de leur nuit de noces. Kate est effrayée, elle s'enfuit.
Elle rencontre Jacob Kell, en l'an 2000 elle est toujours avec et elle est la seule à être épargnée par Jacob lors du massacre des acolytes de ce dernier.

Mako (Highlander) (joué par Jonathan Banks)
 Apparition dans la série Highlander
 Depuis des siècles, il ne vit que pour le maintien de la loi. Chasseur de primes en 1994, il recherche une amie de Richie.

Manny
 Apparition dans la série Highlander
 Membre de l'organisation de Jacob Kell.

Devon Marek
 Apparition dans la série Highlander
 Il est passionné par la chasse depuis toujours, même si le gibier est parfois humain.

Derrick Markham
 Apparition dans la série L'Immortelle
 Ancien complice d’Amanda dans le kidnapping, il n’hésite pas à tuer son otage. Il continue de nos jours cette activité.

Felicia Martin (jouée par la chanteuse Joan Jett)
 Apparition dans la série Highlander
 Elle a l’habitude de détruire psychologiquement ses adversaires en tuant leurs familles. En 1992, elle rencontre Duncan MacLeod et se fait passer pour une récente immortelle inexpérimentée.

Peter Matlin
 Apparition dans la série Highlander
 Compagnon de crime de Lyman Kurlow

Messager (joué par Ron Perlman)
 Apparition dans la série Highlander
 Ce mystérieux inconnu se fait passer pour Methos, ce dernier le considérant comme plutôt un avantage pour sa propre protection. Le messager prêche l’arrêt des combats entre immortels.

Methos
 Apparition dans la série Highlander et personnage principal du dessin animé The Methos Chronicles. Joué par Peter Wingfield.
 C'est l'un des plus anciens immortels, il a fait partie des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse.

Michael Moore (interprété par )
 Apparition dans la série Highlander
 Cet ami de Duncan MacLeod est persécuté depuis des années par le dangereux immortel Quentin Barnes. Il ne sait pas en fait qu’il souffre d’un dédoublement de la personnalité et que Barnes et lui ne sont qu’une seule et même personne.

N 

Nakano (Highlander)
 Apparition dans le film Highlander 3
 Mentor japonais de Connor MacLeod, il possède « le pouvoir d’illusion ».

Nefertiri (jouée par Nia Peeples)
 Apparition dans la série Highlander
 Servante de Cléopâtre, elle est l’amante à l’époque du romain Marcus Constantine. À la mort de Cléopâtre, elle se fait enterrer dans un sarcophage dont elle ne ressort qu’en 1994, grâce à Duncan MacLeod. Elle n’a toujours pas pardonné au romain Constantin la chute de sa reine.

O 

Kit O'Brady
 Apparition dans la série Highlander
 Sympathique immortel particulièrement malchanceux au jeu, il est né en 1796 en Irlande. Il a un signe particulier surprenant : il éternue quand il sent l'approche d'un autre immortel. En 1888 à San Francisco, il est le propriétaire d'un casino le Double Eagle. Il va jouer son casino avec Amanda, qu'il perdra. Elle refusera de lui rendre son dollar fétiche. Il va la rendre responsable de sa malchance qui dura 107 ans. En 1995, il trouve une jument, il demandera à Duncan MacLeod de l'aider, il acceptera ainsi qu'Amanda. Il joue aux cartes avec Amanda qui fera exprès de perdre.

Liam O'Rourke
 Apparition dans la série Highlander
 Terroriste de l’IRA.

P 

Flavin Parocchi
 Il a été tué par Kurgan en 1472 en Italie.

Evan Peyton
 Voleur aux dons de magicien qui lui permettent d’échapper souvent à Amanda

Gabriel Piton (interprété par Nigel Terry)
 Apparition dans la série Highlander
 Grand couturier, il aime les belles femmes mais aussi les beaux bijoux … jusqu’à l’excès.

Q 

Slan Quince (interprété par Richard Moll)
 Apparition dans la série Highlander
 Il menace Tessa Noël pour provoquer Duncan MacLeod. Il est le premier immortel que doit combattre Duncan dans la série. Slan Quince a un faible, il veut protéger son visage de toute blessure qui le défigurerait, ce pourquoi il se protège par un masque en fer pendant les combats.

R 

Cory Raine (joué par Nicholas Lea)
 Apparition dans la série Highlander
 Ami d’Amanda et de Duncan MacLeod, il vole aux riches pour donner aux pauvres.

Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez dit «Ramirez» (joué par Sean Connery)
 Apparition dans les films Highlander et Highlander, le retour
 Premier mentor de Connor MacLeod, il lui fait découvrir son immortalité et lui apprend à survivre dans « le jeu ».

Alexie Raven
 Apparition dans la série Highlander
 Elle recherche l’argent volé aux juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

John Ray
 Un larcin d’Amanda a provoqué la mort de beaucoup de soldats et sa « première mort » pendant la Première Guerre mondiale. En 1999, il provoque en duel une Amanda rongée par le remords.

Liam Rayley
 Prêtre à Paris, il est un ami d’Amanda et de Nick Wolf.

Walter Reinhardt
 Apparition dans la série Highlander
 Homme d’affaires corrompu, il combat Duncan MacLeod à la fin des années 1980. Il se fait alors passer pour mort.

Reno
 Apparition dans la Highlander II
 
Carl Robinson (Highlander) (interprété par Bruce A. Young)
 Apparition dans la série Highlander
 Esclave en Louisiane dans les années 1850, il vit sa « première mort » du fait de son maître. Malgré l’interdiction de son mentor Matthew MacCormick, il se venge en tuant son assassin. Durant les 150 ans suivants, il lutte contre la ségrégation raciale dont il est victime.

Dalman Ross
 Apparition dans la série Highlander
 Il adopte Kenny, l’« innocent » jeune garçon immortel, ce qu’il regrettera par la suite.

Richie Ryan (interprété par Stan Kirsch)
 Apparition dans la série Highlander
 Meilleur ami et élève de Duncan MacLeod, il est décapité accidentellement par celui-ci, victime d'hallucinations, en 1997. Duncan aura beaucoup de mal à s'en remettre.

S 

Saint
 Apparition dans la série Highlander
 Le plus vieux des immortels en 450 environ, Darius le tue après cela il s'engage sur le chemin de la foi.

Sean
 Apparition dans la série Highlander
 Un enfant immortel.

Segur (Highlander)
 Apparition dans la série Highlander
 Un ami de Duncan tué par Hyde.

Carlos Sendoro (joué par Georges Corraface)
 Apparition dans la série Highlander
 Amant très possessif de l’immortelle Grace Chandler

Sharon
 Apparition dans la série Highlander
 Une jeune immortel utilisée par Axel Whittacker.

Shean
 Apparition dans la série Highlander
 Liam Rayley le tue, lui et sa mère, par méprise.

Mei-Ling Shen
 Apparition dans la série Highlander
 Cette guerrière de Mongolie a été le mentor de beaucoup d’immortels notamment Duncan MacLeod.

Silas
 Apparition dans la série Highlander
 Ancien membre des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse avec Kronos, Caspian et Methos, c’est un faible d’esprit influencé par Kronos.

Xavier St. Cloud (joué par Roland Gift)
 Apparition dans la série Highlander
 Depuis des siècles, c’est un voleur et un assassin. Il utilise un gaz empoisonné lors de ses méfaits. En 1994, il se sert de guetteurs renégats pour affaiblir ses adversaires afin de les vaincre facilement.

Thomas Sullivan (joué par Bruce Weitz)
 Apparition dans la série Highlander
 Entraîneur de Boxe, il déteste qu’on le trahisse.

Kiem Sun
 Apparition dans la série Highlander
 Il recherche une potion pour asservir les humains.

T 

Jason Talboltt
 C'est un immortel tué par Xavier St. Cloud avec l'aide des guetteurs renégats.

Tarsis
 Il est le maître de Lucas Kagan.

Timon (Highlander)
 Un immortel qui vivait dans le monastère de Frère Paul.

Ivan Trotski
 Il est tué en Russie par Kurgan en 1472.

U 

Ursa (Highlander) (interprété par Christian Van Acker)
 Apparition dans la série Highlander
 Ce simple d’esprit vit dans les Catacombes de Paris. Il aime la musique et erre souvent dans l’Opéra Garnier

V 

Henri Valjean
 Pas d'apparition dans la série Highlander
 C'est un des élèves de Rebecca Horne qui possède un fragment du cristal de mathusalem.

Milos Vladich
 Apparition dans la série Highlander
 Criminel de guerre pendant la Guerre de Bosnie, il tue le mari de l’immortelle Kyra.

Alexei Voshin (interprété par Stephen Macht)
 Apparition dans la série Highlander
 Trafiquant de drogue russe, il est le capitaine du bateau Le Sea Witch.

W 

Morgan Walker
 Apparition dans la série Highlander
 Trafiquant d’esclaves, que ce soit en 1808 ou de nos jours.

Nicholas Ward
 Apparition dans la série Highlander
 Afin de faire de riches mariages, il tue les proches de la femme qu’il convoite. Il fait passer ses meurtres pour ceux d’un tueur en série.

Michelle Webster
 Apparition dans la série Highlander
 Immortelle de très fraîche date, elle est âgée de 17 ans lors de sa première mort.

Carter Wellan
 Apparition dans la série Highlander
 Il est l'ami de Haresh Clay.

Alan Wells
 Apparition dans la série Highlander
 Il vit dans une petite ville avec sa femme mortelle et l’immortel Mikey Bellow, il est tué par Tyler King.

Axel Whittaker
 Apparition dans la série Highlander
 Afin de piéger ses adversaires, il se sert de jeunes femmes immortelles inexpérimentées. Il sera décapité par MacLeod.

Winston (Highlander)
 Apparition dans le film Highlander: Endgame
 Membre de la troupe de Jacob Kell.

Nick Wolf (joué par Paul Johansson)
 Personnage principal dans la série L'Immortelle
 Policier, il fait néanmoins équipe avec la voleuse Amanda jusqu’à ce qu’il devienne lui-même immortel à la suite d'un coup de feu de sa partenaire.

Derek Worth
 Apparition dans la série Highlander
 Il est un des jeunes immortels tué par Gabriel Larca, il leur fait croire que c'est un dieu. Convaincu par son révérend et par McLeod que Larca est un imposteur, il se rebelle contre lui et n'intervient pas dans son combat contre McLeod. Il est par la suite envoyé à Trinidad pour devenir l'élève de Carl Robinson.

Bibliographie 
 Michael S. Duffy (Ch. 7) There Can Be Only One: Highlander: The Series’ Portrayal of  Historical and Contemporary Fantasy. Channeling the Future: Essays on Science Fiction and Fantasy Television // Lincoln Geraghty, The Scarecrow Press, Inc. 2009, pages=113-131

Notes 

 

Highlander
Immortels (Highlander)